Sankt Veit an der Glan (district)
 Sankt Veit an der Glan (stad)